Джон Барнс (футболіст) — англійський футболіст
 Джон Барнс (письменник) — американський письменник-фантаст.